The ITU wereldbeker triatlon is een serie van triatlonwedstrijden verspreid over de wereld. De deelnemers kunnen punten verzamelen aan de hand van hun finishpositie. Diegene die aan het eind van het jaar het meeste punten heeft behaald bij de ITU wereldbekerwedstrijden wint de ITU World Cup. De wedstrijden worden gehouden over de olympische afstand (1500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) of over de halve olympische afstand (sprintafstand; 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen). Er wordt gezwommen in open water met een massastart.

Van 1989 tot en met 2008 was het wereldkampioenschap triatlon een eendagswedstrijd en waren de wereldbekerwedstrijden samen met het WK de belangrijkste mondiale triatlons op de olympische afstand. Het wereldkampioenschap olympische afstand leverde toentertijd een dubbel aantal punten op voor de wereldbekerstand op. Sinds 2009 echter wordt het wereldkampioenschap vergeven aan de hand van een serie wedstrijden waarin punten worden verdiend. De wereldbeker triatlon heeft sindsdien significant aan belang ingeboet, hoewel er ook tijdens wereldbekerwedstrijden enige punten voor het WK te verdienen zijn. Ter vergelijking, tijdens een WK-wedstrijd kunnen 800 punten worden verdiend en tijdens een wereldbekerwedstrijd 300 punten. Maximaal twee wereldbekerwedstrijden tellen mee.

De BG Group was tussen 2000 en 2008 sponsor van deze wedstrijden.

Winnaars 
Dit is een overzicht van de winnaars van de wereldbeker tot en met 2008.

Plaatsen 

 X = ITU Wereldbeker
 # = ITU WK Olympische Afstand

Wereldbeker